Rijksleger (Heilige Roomse Rijk) - legereenheid van het Heilig Roomse Rijk 
 Deutsches Heer, soms ook Rijksleger genoemd - legereenheid van het Duitse Keizerrijk